Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (w skrócie AEH) – niepubliczna szkoła wyższa działająca na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 8 maja 2001 roku. W latach 2001–2018 szkoła posługiwała się nazwą: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. WSFiZ otrzymała status pełnej uczelni akademickiej i od 30 września 2018 zmieniła nazwę na: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (aeh.edu.pl). AEH kształci w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Od stycznia 2010 Wydział Psychologii AEH (wcześniej WSFiZ) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, a od 2018 – w zakresie nauk prawnych. 1 października 2019 do struktur AEH została włączona Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie.

Władze uczelni 
 Rektor – dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH 
 Rektor Honorowy – prof. dr hab. Maria Sierpińska
 Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej – dr hab. Anna Llanos-Antczak, prof. AEH
 Prorektor ds. Nauki – dr Marcin Staniewski
 Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. Piotr Szczepankowski, prof. AEH
 Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych oraz Politologicznych – dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH
 Dziekan Studiów Ekonomicznych – dr  Barbara Sypniewska
 Dziekan Studiów Informatycznych – dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
 Dziekan Studiów Psychologicznych – dr Giuseppe Leonardi

Wykładowcy

Kierunki kształcenia 
Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na siedmiu kierunkach:
 Psychologia – jednolite studia magisterskie, studia I stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne
 Prawo – jednolite studia magisterskie, stacjonarne lub niestacjonarne
 Administracja – studia I i II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne
 Finanse i Rachunkowość – studia I i II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne
 Zarządzanie – studia I i II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne
 Politologia – studia I stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne
 Informatyka – studia I stopnia (inż.), stacjonarne lub niestacjonarne.

Dodatkowo Uczelnia kształci na studiów podyplomowych w obszarze psychologii oraz nauk ekonomicznych.

Doktoraty 
W styczniu 2010 Wydziałowi Psychologii AEH przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia. Pod koniec 2017 Wydział Prawa i Administracji otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie prawo. Zajęcia realizowane są w formie seminariów doktorskich.

Wydawnictwa własne 
Poza publikacjami książkowymi uczelnia wydaje następujące czasopisma naukowe: 
 Współczesna Ekonomia (Contemporary Economics)
 Advances in Cognitive Psychology
 Lumen Poloniae
 Parerga.

Znani absolwenci 

 Łukasz Piebiak

Organizacje studenckie 
 Samorząd studencki AEH 
 Akademickie Biuro Karier
 Klub Sportowy AZS
 Koło Naukowe Legislacja
 Koło Naukowe Politolog
 Koło Naukowe Psychologii Eksperymentalnej i Psychofizjologii
 Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
 Koło Naukowe studentów Psychologii AEH
 Koło Naukowe Human Relations
UEHS Academic Work and Research Center for Political Thought and Leadership
UEHS Academic Center for Holocaust and Genocide Research

Współpraca międzynarodowa 
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest zaangażowana w realizację projektów naukowo-badawczych. AEH współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi, do których należą m.in.:
 Université Charles-de-Gaulle Lille 3 – UFR de Psychologie (Francja)
 Uniwersytet ParyskiParis-V "Paris Descartes" (Francja)
 University College London (Wielka Brytania)
 University of Hull (Wielka Brytania)
 University of Twente (Holandia)
 University of Washington (USA)
 Uniwersytet w Ulm (Niemcy)
 Uniwersytet Waseda (Japonia).

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Uczelnie w Warszawie
Muranów (Wola)